Nosema kan syfta på:
 Nosema – sjukdom hos bin, orsakat av vissa arter av svampsläktet med samma namn
 Nosema (svamp) – släkte av svampar
 Nosema (växt) – släkte av kransblommiga växter